

Lokalizacje

Niemcy 
 Birnbaum – dzielnica Gummersbachu
 Birnbaum – obszar wolny administracyjnie w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Kronach

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Międzychód

Osoby 
 Abraham Ber Birnbaum (1865, Pułtusk - 1923) – kantor, pedagog i teoretyk śpiewu synagogalnego
 Helena Gruszecka, née Birnbaum (1901, Częstochowa - 1982, Warszawa) – polska aktorka teatralna
Izydor Birnbaum (1836, Pilica - 1912, Łódź) – łódzki fabrykant pochodzenia żydowskiego
 Jerzy Pomianowski, né Birnbaum – pisarz
 Joel Mojżesz Birnbaum, znany jako Józef Mateusz (1798 - 1831) – kupiec i szpieg, syn warszawskiego szynkarza
Józef Birnbaum (1857, Stopnica  - 1932, Nicea) – chemik pochodzenia żydowskiego
Julian Birnbaum (1865, Łódź, - 1928, Nicea) – wiolonczelista pochodzenia żydowskiego
 Karl Birnbaum (1878, Schweidnitz - 1950, Filadelfia), niemiecko-amerykański psychiatra
 Mieczysław Birnbaum, pseudonim: Mieczysław Binom (1889, Częstochowa - 1940) – polski publicysta
 Natan Birnbaum (1864 - 1937, Scheveningen) – austriacko-żydowskim dziennikarz
 Nathan Birnbaum, pseudonim: George Burns (1896 - 1996, Beverly Hills) – amerykański aktor i scenarzysta, laureat
 Salomon Birnbaum, (1891, Wiedeń - 1989, Toronto) – językoznawca jidysz i hebrajski paleograf
 Sam Behrens, né Stanley Birnbaum (* 1950, Brooklyn) – amerykański aktor telewizyjny
 Urban Birnbaum (Pierius) (ok. 1546, Schwedt/Oder - 1616, Bremen) – niemiecki teolog ewangelicki
 Zdzisław Aleksander Birnbaum (1878, Warszawa - 1921, Berlin) – polski skrzypek, kompozytor i dyrygent

Zobacz też 
 Birenbaum